Az alábbi lista Vermandois grófjait tartalmazza.

Források 
 https://web.archive.org/web/20080629122633/http://www.mittelalter-genealogie.de/heribertiner/familie_der_heribertiner.html

Francia részuralkodók listái